Ženská dvouhra Istanbul Cupu 2022 probíhala ve druhé polovině dubna 2022. Do singlové soutěže istanbulského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla dvacátá čtvrtá hráčka světa Sorana Cîrsteaová z Rumunska, kterou ve dvousetovém semifinále vyřadila Kuděrmetovová.

Vítězkou se stala 21letá kvalifikantka a devadesátá třetí hráčka žebříčku Anastasija Potapovová, jež ve finále za 1.23 hodiny zdolala světovou devětadvacítku Veroniku Kuděrmetovovou po hladkém dvousetovém průběhu 6–3 a 6–1. Od stavu 1–3 získala Potapovová jedenáct z dvanácti zbylých gamů. Dosáhla tak první výhry nad členkou elitní světové třicítky od vítězství nad  Keysovou a Bencicovou na Dubai Tennis Championships 2021. Po dvou finálových porážkách si na okruhu WTA Tour připsala premiérové turnajové vítězství. Po triumfu Mariové na Copa Colsanitas o dva týdny dříve se v probíhající sezóně stala druhou kvalifikantkou, která ovládla singlový turnaj.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Istanbul Cup
WTA Tour 2022
Tenis v Turecku v roce 2022